Tschernjachiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Tschernjachowka/Черняховка) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine:

 Tschernjachiwka (Jahotyn, Tschernjachiwka); Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Jahotyn, Landratsgemeinde Tschernjachiwka
 Tschernjachiwka (Kropywnyzkyj); Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj
 Tschernjachiwka (Nischyn); Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn

 Tschernjachiwka (Jahotyn, Dwirkiwschtschyna); Siedlung in der Oblast Kiew, Rajon Jahotyn, Landratsgemeinde Dwirkiwschtschyna